Сан Антонио ел Гранде има више значења:

 Сан Антонио ел Гранде (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио ел Гранде (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Антонио ел Гранде (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику